Michael Jenkins (n.1946), regista australiano
 Michael Gerard Jenkins (n. 1982), giocatore di football americano statunitense
 Michael Jerome Jenkins (n. 1986), cestista statunitense
 Mike Patrick Jenkins (n. 1985), giocatore di football americano statunitense